Juan Carlos Black Amaya (20 de agosto de 1950, Buenos Aires) es un baterista argentino de rock and roll y blues.

Biografía

Primeros años 
Nació en el barrio de Palermo en Capital federal. A los 12 años ya fabricaba sus propias baterías y a los 14 comenzó a tocar con distintas bandas de su barrio, hasta que su padre, tres años después, le compró su propia Rex. A partir de ese momento integró su primer grupo de rock denominado Las Piedras, junto al guitarrista Héctor Starc tocando canciones de los Rolling Stones. A partir de la separación de Las Piedras, Black trabajó como sesionista con solo 17 años con Mario Roger que más tarde fue Fernando de Madariaga versionando temas de Wilson Pickett, Aretha Franklin y Tom Jones. Más tarde acompañó a Las Medias Negras, un grupo de chicas con cierto éxito de los años 60. Al poco tiempo Héctor le presenta a Billy Bond para incorporarse a la banda de este y grabar un disco simple llamado "No Pibe". Luego, Billy les ofrece tocar todas las noches en "La Cueva de Once", como grupo estable de este lugar de moda, en el cual tocaban varias bandas del naciente Rock argentino como Almendra, Los Gatos, Manal, Moris y Sandro. Con Héctor Starc y el bajista apodado "El Pasto" acompaña al cantautor Moris, uno de los fundadores del rock Argentino, en las noches de La cueva de Billy.

Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll 
En ese entonces Billy Bond comienza a darle forma a su proyecto, el cual da en llamar Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Black, junto a Isa Portugheis son los que tocaban en los shows en vivo de La Pesada cuando los demás no podían. Black grabó la pandereta en el tema "El Parque" y la batería en el disco "Buenos Aires Blues" junto a Donna Carol. Transcurriendo el año 1970, fue uno de los bateristas más estables de esta banda, mientras alternaba zapadas con músicos como Moris, Charly García, Rinaldo Rafanelli, Alejandro Medina, Jorge Pinchevsky y todos los músicos famosos que frecuentaban tocar en la famosa Cueva de Billy Bond.

Pappo's Blues 
Luego en 1969 llega su unión con Pappo y David Lebón, con quienes forma Pappo's Blues y graban su primer disco con el mismo nombre. Luego, en 1971 graba Pappo's Blues 2 y en 1973 Pappo's Blues 4, más tarde la banda se separó.
Llegando a 1992 aparece Pappo, con el proyecto de rearmar Pappo's Blues, con el cual graban el exitoso álbum Blues Local. Con esta nueva formación, al margen de ser soportes de B. B. King, llenan a pleno el estadio Obras Sanitarias en una presentación destacable, y graban el CDPappo Sigue Vivo.

Pescado Rabioso 
En 1972 Luis Alberto Spinetta convocó a Black para formar Pescado Rabioso. En el primer encuentro que tienen Black con Spinetta lo querían festejar bebiendo algo, aunque no tenían mucho dinero pudieron comprar apenas una sidra en el almacén del barrio en Núñez. Al día siguiente Black le dice que conoce al que después sería el bajista del trío, el Bocón Frascino, en donde graban su primer disco Desatormentándonos. Tras el alejamiento de Bocón en 1973 ingresa Carlos Cutaia, con esta formación llegan a tocar en varios teatros y clubes del interior y en Buenos Aires mientras grababan su segundo álbum doble, Pescado 2. Entre giras y grabaciones se suma David Lebon a Pescado Rabioso. Al poco tiempo de la terminación de Pescado 2 empiezan los conflictos en la banda y se separan dejando uno por vez, primero se va David que tenía a su mujer esperando a Tayda y la grabación de un disco en solitario. Lo sigue Carlos Cutaia que también tenía un proyecto con su mujer Carola y el último fue Black, según cuenta él mismo que al tiempo se arrepintió al escuchar Artaud, disco que él había ensayado en gran parte cuando Pescado Rabioso era trío con el Bocón Frascino.

Bandas propias y otros proyectos 
Luego de la separación de Pescado, forma La Banda del Paraíso, primera banda de blues con vientos y coros en donde graba solo un disco.
Después viaja a España, en donde vivió cinco años y tocó zapadas con músicos españoles. En Ibiza formó parte de una banda con Kubero Díaz, Quique Gomatti y Morzi Riquena (integrante de La Cofradía de la Flor Solar), también conoció y tocó con Boz Burrell (bajista de Bad Company).

Luego regresa a la Argentina a fines del año 1978, integrando Los Intocables, banda de Rhythm & Blues con León Vanella. Al poco tiempo Pajarito Zaguri lo convoca para grabar "El Rey Criollo del Rock and Roll". De allí en adelante al ver que no conseguía tocar con músicos de R&B, eran los tiempos de Jazz Fussion, forma sus propias bandas como Black Amaya y sus Satélites y Ricos y Famosos con sus amigos Claudio Rodríguez, Jorge Capello, Tubo Rogel, Lobby en saxo, Charlie Campos en voz. Más tarde en 1992 por intermedio de una amiga Meneca Hickis lo busca Pappo que tenía intenciones de dejar Riff y armar con Black Pappos Blues y graban el exitoso Blues Local, de gira por Córdoba reciben la noticia de que serían soporte de los Guns N' Roses y de los The Rolling Stones en sus visitas a la Argentina, en el estadio River Plate.

Al mismo tiempo graba como músico invitado en el disco de Las Blacanblus, Alejandro Medina, Jorge Pinchevsky e integra la Juanse Roll Band.

En el año 1995 forma sus propias bandas, Black Amaya y Los Robertones con Luca Frasca en teclados, Luis Robinson, Machy Madco en bajo, Josue Marchi en guitarra y voz y La Black Starc con Hetor Starc y Machy Madco.

Grabó Caso Cerrado de Pappo's Blues y con Gabriel Carámbula como invitado. Un tiempo más tarde edita un libro sobre acompañamiento rítmico de blues y Rock junto a Miguel Botafogo con el título "La Banda y Yo".

Iniciando el año 1997 decide alejarse de Pappo' Blues para formar su propio trío junto con Yayo López y Josué Marchi, con el nombre de Los Robertones, con el cual graba "Viviendo al Límite", un disco netamente de Rock and Roll. Luego de tres años la banda se separa y Black emprende un proyecto de power trío García López y Rinaldo Rafanelli, presentándose en lugares como "Los 30 Años del Rock Nacional", en pubs de Buenos Aires y en el interior del país.

Luego de la separación de este trío, comienza a tocar con músicos desconocidos, pero no menos talentosos y en su mayoría jóvenes, por todo el circuito de Bs. As. y en las provincias, con el nombre de Black Amaya y Sus Amigos, dando clínicas de batería y comenzando un ciclo todos los domingos en "La Vieja Betty Blue's". Tocando temas de los años 70 de Pescado Rabioso y temas que grabara con grupos desde entonces y actuales.

A mediados del 2000 rearma Los Robertones junto a Fabio Magno en guitarra, Sebastián Casaccio en bajo y Fabián Vimini en voz. Junto a ésta formación siguió hasta finales del 2001 donde viaja a Inglaterra para tocar junto a Ox, banda argentina, en la Convención Beatle en Liverpool. Durante los 5 días del festival estuvo tocando a lo largo de nueve shows junto a bandas de todas partes del mundo en las histórica "Caverna", lugar en donde tocaban las más grandes bandas de Inglaterra.

En su regreso es convocado para tocar junto a Korneta Suárez en Los Gardelitos. Después de un tiempo es llamado nuevamente para unirse con Pappo para tocar en una serie de shows por Argentina.

Al poco tiempo arma una nueva banda con el nombre de Los Robertones, versión del 2001 junto a Fabián Vimini, Fabio Magno y Sebastián Casaccio, en la cual le da un toque más Rock and Roll puro pero finalmente se separan en el año 2002 dejando algunas grabaciones en demos. En el año 2003 lo convoca Hilda Lizarazu (ex Man Ray) a trabajar en su primer disco solista y a integrar la banda estable. En el 2004 sigue con este proyecto de Hilda presentándose en Mendoza, Badía, Quilmes Rock y otros lugares importantes de Bs. As. y grabando el álbum "Ese Amigo del Alma" junto a Lito Vitale.

A su vez, se sigue presentando junto a su última banda Black Amaya Quinteto, grupo de rock and roll, blues y boogie-woogie conformada por Santiago "Rulo" García en guitarra, Diego Czainik en voz, Federico Salgado en contrabajo y Gabriel Gerez en piano, más el mismo Amaya, con la cual sacó su primer álbum en 2006, titulado Concarán. Durante al año 2007 y 2008 Black Amaya Quinteto se presenta en distintos puntos del país con sus exitosos shows. En julio de 2008 graba su segunda placa Enlazador de mundos en los estudios del ingeniero de grabación Álvaro Villagra, con su actual formación: Rulo García, Diego Czainik, Nicolás Raffetta en piano y Hammond, Nicanor Suárez en contrabajo y Black Amaya en batería.
El 4 de diciembre de 2009 se presenta en Vélez en el aclamado concierto de Spinetta y las Bandas Eternas tocando en el reencuentro de Pescado Rabioso.
En el año 2007 Black se va a vivir a Concarán, localidad de la provincia de San Luis, lugar donde armó la banda "Black Amaya y La San Luis Acústica", integrada por músicos puntanos y concaranenses. A partir de esta fecha, Black sigue presentándose hasta la actualidad con el Black Amaya Quinteto, Los Robertones -Josue Marchi/Yalo López, La San Luis Acústica, y Black Amaya y amigos, con Jorge Albornoz, Pino Callejas y Juan Agustín Amaya. En el año 2013 graba el primer disco de la banda de La Plata Autopista 61. En la actualidad, se presenta en el interior del país tocando tributos a Pappo's Blues y Pescado Rabioso, da charlas sobre rock nacional, dicta clínicas de batería, y continúa trabajando como músico sesionista.

Principales bandas que integró y artistas con los que tocó 
 Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll
 Pappo's Blues (1969 - 1973) - (1992 - 1997)
 Pescado Rabioso (1972 - 1973)
 La Banda del Paraíso (1974)
 Las Blacanblus (1993)
 Los Robertones (1997 - 1999)
 Pajarito Zaguri (2000
 Los Gardelitos (2002)
 Hilda Lizarazu (2003 - 2005)
 Black Amaya Quinteto (2006 - 2010)
 Autopista 61 (2012 -2014)
 Black Amaya y Los Comechingones (2015)

Discografía

Con Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll 
 1968 - No Pibe (simple)
 1969 - Buenos Aires Blues

Con Pappo's Blues / Pappo 
 1971 - Pappo's Blues
 1972 - Pappo's Blues II
 1973 - Pappo's Blues IV
 1992 - Blues Local
 1994 - Pappo sigue Vivo (en vivo)
 1995 - Caso Cerrado

Con Pescado Rabioso 
 1972 - Desatormentandonos
 1973 - Pescado 2

Otras participaciones discográficas 
 1973 - La Banda del Paraíso
 1982 - Telmo y Sus Rockers
 1983 - Pajarito Zaguri - El Rey Criollo del Rock and Roll
 1992 - Juanse Pappo Roll Band (no editado)
 1993 - Blacanblus - Ese maldito piano
 1994 - Alejandro Medina - Hoy no es ayer
 1995 - Jorge Pinchevsky y La Samovar Big Band
 1998 - Los Robertones - Viviendo al Límite
 1998 - Amaya - García López - Rafanelli (Power Trio)
 2000 - Gabriel Carambula (invitado)
 2004 - Hilda Lizarazu - Gabinete de Curiosidades
 2005 - Black Amaya Quinteto - Concarán
 2006 - Tributo a Bob Dylan con Fernando Goin
 2006 - Pier en Obras en vivo, tema "Ruta 66"
 2006 - Lito Vitale - I. Solari tema "El salmón"
 2006 - Lito Nebbia, tema "Pantalla" en DVD.
 2008 - Black Amaya Quinteto - Enlazador de Mundos
 2012 - Autopista 61

Véase también 
 Black Amaya Quinteto
 Autopista 61

Referencias 
 Biografía en su sitio web
 Discografía en su sitio web
 Biografía en rock.com.ar

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Black Amaya
 Billy Bond por rock.com.ar
 Pappo's Blues por rock.com.ar
 Sitio no oficial de Pescado Rabioso

Bateristas_de_rock_de_Argentina
Bateristas de Argentina
Músicos de rock de Argentina